William Smith ou Willie Smith ou Will Smith peut désigner,

 William Smith (1728-1793), juriste britannique ;
 William Smith (1756–1835), abolitionniste britannique ;
 William Smith (1769–1839), géologue britannique ;
 William Smith (1790–1847), officier de marine britannique ;
 William Smith (1797-1887), politicien américain et officier général de l'armée des États confédérés d'Amérique ;
 William Smith (1813–1893), lexicographe britannique ;
 William Farrar Smith (1824-1903), général américain ;
  (1830-1916), ingénieur civil américain ;
 William Gardner Smith (1866-1928), botaniste britannique ;
 William Wright Smith (1875-1956), botaniste britannique ;
 William Smith (1877-1953), tireur sportif canadien ;
 Willie Smith (1886-1982), joueur de snooker britannique ;
 William Smith (1893–1958), coureur sud-africain ;
 Willie "The Lion" Smith (1897-1973), pianiste de jazz ;
 William Duncan Smith (1899-1977), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 William Smith (1904–1955), boxeur sud-africain ;
 Willie Smith (1910-1967), saxophoniste de jazz ;
 William French Smith (1917-1990), homme politique américain ;
 William Eugene Smith (1918-1978), photojournaliste américain ;
 William Smith (1924–2013), nageur américain ;
 William Gardner Smith (1927-1974), journaliste et écrivain afro-américain ;
 William Smith (1928–2018), lutteur américain ;
 William Smith (1933–2021), acteur américain ;
 William Smith (1950-), gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace ;
 William Kennedy Smith (1960-), médecin américain ;
 Will Smith (1968-), acteur, chanteur de rap et producteur de cinéma américain ;
 William Smith (1981–2016),  joueur de football américain ;
 Will Smith (1989-), joueur de baseball américain, occupant le poste de lanceur ;
 Will Smith (1995-), joueur américain de baseball, occupant le poste de receveur;
  (1992-), joueur de rugby australien ;
 Will Smith (1995-), joueur de baseball américain, occupant le poste de receveur ;
 Will Smith (1994-), joueur international anglais de rink hockey ;